Příjmení Pucher nese více různých osobností:

 Markus Pucher (* 1976) – rakouský horolezec
 Michal Pucher (* 1931) – československý fotbalista, útočník
 Peter Pucher (* 1974) – slovenský hokejový útočník